Wzorzec projektowy – formalny sposób opisywania poprawnych rozwiązań często pojawiających się problemów projektowych. Koncepcja została stworzona przez architekta Christophera Alexandra i może być zaadaptowana do różnych dziedzin.

 wzorzec projektowy (architektura)
 wzorzec projektowy (edukacja)
 wzorzec projektowy (informatyka)
 wzorzec projektowy (projektowanie interakcji)